
Termin -{Hidroksieikozatetraenoinska kiselina}- ima više značenja.
 5-Hidroksieikozatetraenoinska kiselina
 12-Hidroksieikozatetraenoinska kiselina
 15-Hidroksieikozatetraenoinska kiselina
 20-Hidroksieikozatetraenoinska kiselina
 19-Hidroksieikozatetraenoinska kiselina (vidi 20-Hidroksieikozatetraenoinska kiselina)